Pay as you go steht für:

 Pay as you go (PAYG), ein Prinzip von vertragsungebundenen Dienstleistungen
 Umlageverfahren, eine Methode zur Finanzierung von Sozialversicherungen
 in der Informatik Aufwand nach Bedarf, siehe Dataspaces